Nit ou NIT peut désigner :

 le nit, unité dérivée de luminance du Système international (SI) correspondant à 1 candela par mètre carré (cd/m), utilisée aux États-Unis (du latin nitere signifiant « briller ») ;
 une note d'information technique, établie, en France, par le ministère chargé de la sécurité civile ;
 le National Invitation Tournament, tournoi de basket-ball universitaire américain géré par la National Collegiate Athletic Association;
 Noile Idei Televizate, une chaîne de télévision de Moldavie.